Alberto Ruiz (Tour of Duty), een personage uit de televisieserie Tour of Duty
 Alberto Ruiz (atleet), een Spaans atleet
 Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, een Spaans politicus, burgemeester van Madrid